Алетейя — санкт-петербургское издательство, специализирующееся на первоисточниках мировой и отечественной истории, классической литературе, религии, философии, а также на современных работах в гуманитарных дисциплинах. Одно из старейших частных издательств России.

История 
Организовано в 1992 году О. Л. Абышко и И. А. Савкиным, оба — выпускники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Первоначально существовала в форме редакционно-издательской группы, с марта 1993 года стала самостоятельным издательским предприятием. Абышко ненадолго становится президентом компании, Савкин при этом остается главным редактором «и всем остальным». В начале 2000-х Абышко выходит из дела, продав издательство по договору о разделе собственности. Его доля была выплачена Савкиным в течение 2-х лет. В самом начале развития издательству оказал помощь Русский христианский гуманитарный институт, который предоставил «Алетейе» место для хранения тиражей — подвал с криптой и замурованным кладбищем.

Позднее он стал курировать отдел религиозно-философской литературы. Среди первых книг, выпущенных «Алетейя», были работы Ивана Ильина, Льва Карсавина, Алексея Лосева и митрополита Иллариона. Так же были выпущены ряд книг, посвященных буддизму и протестантской мысли. При этом многие православные священники выразили издательству свою личную благодарность за данные публикации.

Несколько книг издано в сотрудничестве с Петербургской классической гимназией, несколько единиц были созданы в кооперации с Государственным Эрмитажем — его директор, Михаил Пиотровский, собирал специальную пресс-конференцию, чтобы отметить четыре года успешного сотрудничества с издательством. Было налажено сотрудничество с кафедрой классической филологии, которую более двадцати лет (с 1992 года) возглавлял Валерий Дуров — была выпущена его книга о Нероне, одна из первых в античной серии.

На рубеже тысячелетий наиболее успешными с коммерческой точки зрения стали популярные в среде гуманитарной интеллигенции издательские серии «Античная библиотека» (1993—2010) и «Византийская библиотека» (1996—2016). Однако если обе они, по большей части, состояли в основном из переизданий старых публикаций, то, к примеру, в появившейся в начале 2000-х годов новой серии «Pax Britannica» впервые увидели свет комментированные русские переводы древнеанглийских историков Гильды Премудрого и Беды Достопочтенного, а также несколько научных трудов по истории средневековой Англии. Начиная с 2017 года издательством выпускаются серии «Новая античная библиотека» и «Новая византийская библиотека», состоящие из изданий в мягких обложках вместо твёрдых и включающие как переиздания публикаций 1990-х и начала 2000-х годов, так и ряд новинок.

Интересные факты 
 В переводе с языка древнегреческих мыслителей на современный русский «алетейя» означает «истина», «правдивость», «открытость».
 При издании первой книги серии Pro et contra, посвященной Николаю Бердяеву, из-за ошибки художника слово который «contra» на обложке написано через букву «k». Издателям пришлось напечатать суперобложки и по сниженной цене продать большую часть тиража в московском метрополитене.
 Сборник РАН «Византийский временник» опубликовал в 2002 году специальный обзор изданий «Алетейи».
 Первое время книги из серии «Античная библиотека» распространялись только в комплекте с «Диагностикой кармы» Сергея Лазарева.
 Супруга Игоря Савкина, Татьяна, была организатором городских фестивалей семейного чтения, выставки «Детский мир Петербурга», благотворительных концертов в поддержку семейного чтения. Её проекты неоднократно поддерживались Фондом Президента России, Детским фондом UNICEF, Российским книжным союзом.

Книжные серии 
 Античная библиотека
 Византийская библиотека
 Античное христианство
 Библиотека Средних веков
 Гендерные исследования
 Русское зарубежье
 Gallicinium
 Pax Britannica
 Петербургская серия
 Библиотека Ренессансной культуры

Примечания

Литература 

 

Издательства, основанные в 1992 году
Издательства Санкт-Петербурга